Dry Pond ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 

 Dry Pond (Georgia) im Jackson County
 Dry Pond (Virginia) im Patrick County